Goethepark ist der Name folgender Parkanlagen in Deutschland:

 Goethepark (Bernau bei Berlin)
 Goethepark (Berlin), im Ortsteil Wedding
 Goethepark (Cottbus), siehe Parkanlagen in Cottbus #Goethepark
 Goethepark (Magdeburg)
 Goethepark (Meiningen), Name des Englischen Gartens während der DDR-Zeit, siehe Englischer Garten (Meiningen) 
 Goethepark (Salzwedel)
 Goethepark (Weimar), siehe Park an der Ilm
 Goethepark (Zeitz)